There Is No-One What Will Take Care of You är den första skivan av Palace Brothers, utgiven 1993.

Låtlista 
 "Idle Hands Are the Devil's Playthings" – 2:06
 "Long Before" – 6:12
 "I Tried to Stay Healthy For You" – 3:30
 "The Cellar Song" – 3:51
 "(I Was Drunk at the) Pulpit" – 3:51
 "There Is No-One What Will Take Care of You" – 2:55
 "O Lord Are You in Need?" – 2:58
 "Merida" – 3:38
 "King Me" – 3:49
 "I Had a Good Mother and Father" (Washington Phillips) – 2:54
 "Riding" – 4:23
 "O Paul" – 2:49

Musikalbum 1993